Die Abkürzung FIPA steht für:
 Fédération internationale des producteurs agricoles, eine 1946 gegründete internationale Vereinigung von Landwirten
 Foundation for Intelligent Physical Agents, ein Standardisierungsgremium für Agentensysteme
 Festival International de Programmes Audiovisuels, ein internationales TV-Filmfestival in Frankreich
 Fipa (Sprache), eine Bantu-Sprache

FIPA